The Inugamis est le titre de plusieurs œuvres :
 The Inugamis (), film japonais de Kon Ichikawa, sorti en 1976
  (), film japonais de Kon Ichikawa, sorti en 2006.

Voir aussi